Ріхард Фішер (1917—1969) — австрійський футболіст.
 Ріхард Фішер (1906–1991) — німецький військовий, адмірал.
 Ріхард Фішер (1870–1928) — німецький архітектор.
 Ріхард Фішер (1855–1926) — німецький політичний діяч.